Семнадцатилетние (фильм) — художественный фильм:

 Семнадцатилетние (фильм, 1940) — производство СССР.
 Семнадцатилетние (фильм, 2002) — производство США и Канада.